HMS Revenge ha sido el nombre utilizado por trece buques de la Royal Navy:

  fue un galeón de 46 cañones botado en 1577. Luchó contra la Armada Invencible en 1588 y fue capturado por la Armada Española en 1591. Se hundió mientras era conducido a España.
  fue un navío de 42 cañones, construido como mercante. Fue adquirido en 1650 por los Realistas. Su tripulación desertó a los Parlamentaristas en 1652, junto con el buque. Fue renombrado Marmaduke, y fue hundido en 1667 como buque-bloqueo.
  fue un navío de 58 cañones botado en 1654 con el nombre de Newbury, durante la Mancomunidad. Fue renombrado HMS Revenge con la Restouración, y fue dado de baja en 1678. 
  fue un navío de 70 cañones botado en 1699, y renombrado HMS Buckingham en 1711 antes de ser designado pontón en 1727. Fue hundido como cimentación en 1745. 
 HMS Revenge fue un navío de línea de 70 cañones botado en 1673 con el nombre original de HMS Swiftsure. Fue renombrado HMS Revenge en 1716. Fue reconstruido en tres ocasiones y vendido para desguace en 1787.
  fue un navío de 28 cañones botado en 1755. Se fue a pique en 1782.
  fue una balandra-bergantín de 14 cañones puesta en servicio en 1778, capturado por los Independentistas norteamericanos en 1779.
  fue un cúter de 8 cañones adquirido en 1796 e incluido en las listas de la RN hasta 1798.
  fue un navío de 74 cañones, botado en 1805 y desguazado en 1849.
  fue un navío propulsado por hélice de 91 cañones, botado en 1859. Fue usado como buque cuartel desde 1872. Posteriormente fue usado como buque escuela. Fue renombrado Empress en 1891, y fue vendido para desguace en 1923.
  fue un acorazado de la clase Royal Sovereign, botado en 1892. Fue renombrado HMS Redoubtable en 1915 y desguazado en 1919.
  fue un acorazado, líder de la Revenge. Su quilla fue puesta en grada con el nombre de HMS Renown, pero fue renombrado en 1913, antes de su botadura en 1915. Estuvo en servicio hasta 1945 y fue desguazado en 1948.
  fue un submarino de la clase Resolution, botado en 1968 y dado de baja en 1995.

Nombres de buques británicos